Liberato II (reso graficamente LIBERATO II) è il secondo album in studio del cantante italiano Liberato, pubblicato il 9 maggio 2022.

Il disco 
L'album contiene 6 canzoni scritte dallo stesso artista più una cover interpretata in chiave techno del brano Cicerenella. Il disco è stato rilasciato il 9 maggio 2022 in versione digitale, una versione fisica invece è stata messa in vendita dallo stesso cantante il 9 dicembre successivo. La versione fisica presenta: il CD e un vinile.

Tracce

Classifiche

Note

Collegamenti esterni